Congrès national peut désigner :

Assemblées parlementaires 
le Congrès national, parlement bicaméral de l'Argentine ;
le Congrès national, première assemblée législative de la Belgique (1830-1831) ;
le Congrès national, ancien nom (jusqu'en 2009) du parlement bicaméral de la Bolivie ;
le Congrès national, parlement bicaméral du Brésil ;
le Congrès national, parlement bicaméral du Chili ;
le Congrès national, parlement monocaméral de l'Équateur ;
le Congrès national, parlement monocaméral du Honduras ;
le Congrès national, parlement bicaméral des Palaos ;
 le Congrès national, parlement bicaméral de la République dominicaine.

Partis politiques 
le Congrès national, ancien parti politique soudanais ;
le Congrès national africain (ANC, ), parti politique sud-africain ;
le Congrès national indien parti politique indien.

Homonymie de parti politique